Le championnat de Chine 2016 est un tournoi professionnel de snooker de catégorie non-classée se déroulant du  au 5 novembre 2016 à Canton, en Chine.

Il s'agit de la première édition de ce tournoi qui consiste à convier les meilleurs joueurs mondiaux et qui est appelé à devenir un tournoi de catégorie classée pour les trois années à venir, avec la plus importante dotation de tous les tournois organisés hors du Royaume-Uni. Le tournoi est parrainé par Evergrande Real Estate Group, l'un des dix plus grands promoteurs immobiliers en Chine continentale.

Le joueur écossais John Higgins devient le premier vainqueur de ce tournoi en battant le joueur anglais Stuart Bingham 10 manches à 7 en finale.

Le meilleur break du tournoi a été réalisé par Shaun Murphy ; il s'agit d'un 144.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Joueurs éliminés en quarts de finale : 
 Joueurs éliminés en huitièmes de finale : 
 Plus haut break télévisé : 
 Dotation totale :

Liste des participants 
La liste des joueurs invités à participer à l'événement est composée :
 des 10 joueurs les mieux classés au classement mondial après le dernier Masters de Shanghai,
 des quatre joueurs les mieux classés au classement annuel,
 de deux autres joueurs, Marco Fu et Liang Wenbo, choisis en tant que wild cards par la Chinese Billiards and Snooker Association.
Mark Williams a dû son admission au retrait de la compétition du  mondial Ronnie O'Sullivan qui totalisait  de gains.

Tableau 
Le tirage a été effectué le 29 septembre 2016 et finalisé le 4 octobre 2016 pour les wild cards et le remplacement de Ronnie O'Sullivan par Mark Williams.

Finale

Centuries 
 144, 129, 121, 101  Shaun Murphy
 141, 122, 118, 114, 112, 104, 102  Stuart Bingham
 140, 131, 114, 106, 100  Mark Allen
 134, 131, 123, 101, 100  John Higgins
 127  Mark Selby

Notes et références

Notes

Références 

Championnat de Chine de snooker
Snooker en 2016
Sport en Chine en 2016
Sport en novembre 2016